Katipunan (revolutionaire beweging), een revolutionaire beweging in de Filipijnen;
 Katipunan (Zamboanga del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga del Norte;
 Katipunan LRT Station, het enige ondergrondse station van de metro van Manilla in Quezon City;
 Katipunan is de naam van het deel van Quezon City dat ook wel bekendstaat als Loyola Heights;
 Katipunan is tevens de naam van een barangay in 56 Filipijnse gemeenten.